Amedeo Modigliani, een Italiaanse kunstschilder.
 Franco Modigliani, een Italiaanse-Amerikaanse econoom.
 Levenscyclusmodel van Modigliani, een economisch model van de hand van Franco Modigliani.
 Modigliani (film), een film uit 2004 over de schilder Amedeo Modigliani.